«Version of Me» — сьомий студійний альбом британської поп-співачки Мелані Чісхолм. В Британії реліз відбувся 21 жовтня 2016.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мелані Чісхолм 

Альбоми Мелані Чісхолм
Альбоми Red Girl Records